Sedan (autotype), automodel
Sedan (Frankrijk), stad in het Franse departement Ardennes
Sedan (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Sedan (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Sedan (Java), plaats in de Indonesische provincie Midden-Java

Zie ook
Arrondissement Sedan, Frans arrondissement
Point de Sedan, naaldkantsoort
CS Sedan, Franse voetbalclub uit Sedan